НХЛ в сезоне 1998-1999 — стал 82-м сезоном Национальной хоккейной лиги. Обладателем Кубка Стэнли стала команда «Даллас Старз». Сезон стартовал двумя матчами в Японии между «Калгари Флеймз» и «Сан-Хосе Шаркс».

Регулярный сезон 
 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, Н = Ничьи, ШЗ = Шайб забито, ШП = Шайб пропущено, О = Очков набрано

Плей-офф Кубка Стэнли 

1/4 конференций 
Питтсбург -Нью-Джерси 3:4
Оттава – Баффало   0:4 (1:2; 2:3 2от; 0:3; 3:4)                                 
Каролина – Бостон     2:4 (0:2; 3:2от; 3:2; 1:4; 3:4 2от; 0:2)
Торонто  – Филадельфия  4:2 (0:3; 2:1; 2:1; 2:5; 2:1от; 1:0)
Даллас – Эдмонтон   4:0 (2:1; 3:2; 3:2; 3:2 3от)
Колорадо – Сан Хосе  4:2 (3:1; 2:1от; 2:4; 3:7; 6:2; 3:2от)
Финикс – Сент Луис   3:4 (1:3; 4:3от; 5:4; 2:1; 1:2от; 3:5; 0:1от)
Детройт – Анахайм   4:0 (5:3; 5:1; 4:2; 3:0)

1/2 конференций
Бостон – Баффало  2:4 (4:2; 1:3; 2:3; 0:3; 5:3; 2:3)
Торонто  – Питтсбург   4:2 (0:2; 2:4; 3:4; 3:2от; 4:1; 4:3от)
Колорадо  – Детройт   4:2 (2:3от; 0:4; 5:3; 6:2; 3:0; 5:2)
Даллас  – Сент Луис   4:2 (3:0; 5:4от; 2:3от; 2:3от; 3:1; 2:1от)

Финалы конференций
Торонто – Баффало     1:4 (4:5; 6:3; 2:4; 2:5; 2:4)
Даллас  – Колорадо    4:3 (1:2; 4:2; 3:0; 2:3от; 5:7; 4:1; 4:1)

Финал.  Баффало – Даллас   2:4 (3:2от; 2:4; 1:2; 2:1; 0:2; 1:2 3от)

См. также  
 Драфт НХЛ 1998
 Матч всех звёзд НХЛ 1999
 1998 год в спорте
 1999 год в спорте

Ссылки 
 Официальный сайт НХЛ
 Hockey Database

Сезоны НХЛ
1998 год в хоккее
1999 год в хоккее